

Финал Кубка Украины по футболу 2011 — финальный матч двадцатого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 25 мая 2011 года на стадионе «Юбилейный» в Сумах. В матче встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Победу одержала донецкая команда со счётом 0:2, заработав, таким образом, седьмой, в своей истории, Кубок Украины. Голы за «Шахтёр» забивали Эдуардо (64-я минута) и Луис Адриано (87-я минута).

История взаимоотношений 
На момент проведения матча, в розыгрышах Кубка Украины «Динамо» и «Шахтёр» между собой встречались семь раз: пять раз — в финальных матчах, один раз в полуфинале и один раз — в четвертьфинале. В этих противостояниях четыре раза побеждали «горняки», три — «динамовцы». По разнице забитых и пропущенных голов преимущество также на стороне «Шахтёра» — 10:7

Главными бомбардирами в этих противостояниях являлись бывшие игроки клубов: Диого Ринкон («Динамо», 2 гола) и Андрей Воробей («Шахтёр», 2 гола). Всего в очных поединках отличались шесть игроков «Динамо» и девять игроков «Шахтёра» (из тех кто оставался в командах на момент матча — Олег Гусев за «Динамо», Алексей Гай, Дарио Срна и Фернандиньо — за «Шахтёр»)

Самые популярные «кубковые» счёты в матчах этих команд — 2:1 (две победы «Динамо» в сезонах 2002-2003 и 2006-2007) и 2:0 (две победы «Шахтёра» в сезонах 2007-2008 и 2009-2010). Пять игр заканчивались с минимальным преимуществом одной из команд (3 раза — «Динамо», 2 — «Шахтёр»), две игры закончились с разницей в два мяча (оба раза победил «Шахтёр»). Один раз победитель определился в дополнительное время (Финал Кубка Украины 2002, победа «Шахтёра» 3:2)

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/16 финала, как участники Высшей Лиги чемпионата Украины

Отчёт о матче

Статистика

Интересные факты 
 В матче было показано 9 жёлтых карточек и 2 красных

См. также 
 Кубок Украины по футболу 2010/2011
 Суперкубок Украины по футболу 2011

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте Украинской Премьер-Лиги
 Протокол матча на сайте донецкого «Шахтёра»

Примечания 

Футбол на Украине в сезоне 2010/2011
2011
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Футбол в Сумах
События 25 мая
Май 2011 года